NCC-1701 (de l'acrònim en anglès Naval Construction Contract), nombre de registre de la nau estelar USS Enterprise de l'univers fictici Star Trek
 Comissió Consultiva Nacional (del seu nom en anglès National Consultative Commission), òrgan pseudo-parlamentari instaurat a Uganda després de la caiguda d'Idi Amin
 RIPE NCC (acrònim de RIPE Network Coordination Centre), Registre Regional d'Internet per a Europa
 Nivell de condensació per convecció, nivell on es condensa l'aire que està en convecció atmosfèrica
 Nivell de compensació de la calcita, profunditat dins l'oceà on tots els carbonats es dissolen
 Correlació creuada normalitzada (del seu nom en anglès Normalized Cross Correlation), variant de correlació creuada usada com a criteri de comparació en el processament de senyals
 Network control center, centre de control del sistema de comunicacions per satèl·lit DVB-RCS